Irina Gumenyuk (1988-), une athlète russe, spécialiste du triple saut ;
 Nataliya Gumenyuk (1983-), une journaliste ukrainienne spécialisée dans les affaires étrangères et les reportages sur les conflits.